|-
|(134001)||2004 VL9|| align=right|15,3|| align=right|3,030|| align=right|0,165|| align=right|10,37|| align=right|5,273||MBA||3. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134002)||2004 VS9|| align=right|16,1|| align=right|2,766|| align=right|0,138|| align=right|8,49|| align=right|4,599||MBA||3. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134003)||2004 VD12|| align=right|14,8|| align=right|3,126|| align=right|0,189|| align=right|10,38|| align=right|5,525||MBA||3. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(134004)||2004 VN13|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,111|| align=right|6,62|| align=right|3,476||MBA||2. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134005)||2004 VQ15|| align=right|17,2|| align=right|2,272|| align=right|0,169|| align=right|2,44|| align=right|3,425||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134006)||2004 VY17|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,220|| align=right|6,14|| align=right|4,174||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134007)||2004 VZ18|| align=right|16,2|| align=right|2,697|| align=right|0,059|| align=right|0,69|| align=right|4,429||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134008)||2004 VP21|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,087|| align=right|17,96|| align=right|4,523||MBA||4. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(134009)||2004 VZ27|| align=right|15,7|| align=right|2,936|| align=right|0,157|| align=right|5,44|| align=right|5,030||MBA||5. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(134010)||2004 VW28|| align=right|17,0|| align=right|2,360|| align=right|0,170|| align=right|0,33|| align=right|3,625||MBA||7. listopadu 2004||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(134011)||2004 VO36|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,180|| align=right|6,81|| align=right|3,780||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134012)||2004 VS36|| align=right|17,1|| align=right|2,299|| align=right|0,139|| align=right|1,73|| align=right|3,484||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134013)||2004 VX42|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,086|| align=right|4,81|| align=right|3,338||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134014)||2004 VQ48|| align=right|16,4|| align=right|2,291|| align=right|0,112|| align=right|6,47|| align=right|3,466||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134015)||2004 VY52|| align=right|16,8|| align=right|2,200|| align=right|0,105|| align=right|6,42|| align=right|3,262||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134016)||2004 VU53|| align=right|15,1|| align=right|3,955|| align=right|0,280|| align=right|1,86|| align=right|7,863||HLD||7. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134017)||2004 VZ53|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,143|| align=right|13,89|| align=right|4,399||MBA||7. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134018)||2004 VO57|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,267|| align=right|2,94|| align=right|4,261||MBA||5. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(134019)||2004 VC59|| align=right|16,6|| align=right|2,241|| align=right|0,022|| align=right|4,88|| align=right|3,353||MBA||9. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(134020)||2004 VR62|| align=right|15,1|| align=right|2,541|| align=right|0,206|| align=right|15,02|| align=right|4,050||MBA||6. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134021)||2004 VY62|| align=right|15,9|| align=right|2,661|| align=right|0,026|| align=right|2,88|| align=right|4,339||MBA||7. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134022)||2004 VW63|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,093|| align=right|6,48|| align=right|5,581||MBA||10. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134023)||2004 VO64|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,102|| align=right|4,69|| align=right|3,551||MBA||7. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134024)||2004 VN65|| align=right|15,8|| align=right|2,649|| align=right|0,217|| align=right|3,23|| align=right|4,311||MBA||9. listopadu 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(134025)||2004 VW65|| align=right|16,0|| align=right|2,535|| align=right|0,093|| align=right|2,78|| align=right|4,036||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134026)||2004 VC71|| align=right|16,0|| align=right|2,737|| align=right|0,021|| align=right|0,98|| align=right|4,528||MBA||7. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134027)||2004 VN76|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,065|| align=right|5,45|| align=right|3,318||MBA||12. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(134028)||2004 VE77|| align=right|16,8|| align=right|2,352|| align=right|0,046|| align=right|6,77|| align=right|3,607||MBA||12. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(134029)||2004 VJ85|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,143|| align=right|4,48|| align=right|3,635||MBA||10. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134030)||2004 VT90|| align=right|15,3|| align=right|2,842|| align=right|0,121|| align=right|14,99|| align=right|4,791||MBA||2. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(134031)||2004 WY|| align=right|16,8|| align=right|2,312|| align=right|0,178|| align=right|3,36|| align=right|3,514||MBA||17. listopadu 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(134032)||2004 WC5|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,193|| align=right|11,75|| align=right|3,645||MBA||18. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134033)||2004 WZ6|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,119|| align=right|11,31|| align=right|3,665||MBA||19. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134034)||2004 WV7|| align=right|17,0|| align=right|2,476|| align=right|0,062|| align=right|0,76|| align=right|3,896||MBA||19. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(134035)||2004 WW8|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,229|| align=right|5,40|| align=right|4,156||MBA||18. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134036)||2004 XB1|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,125|| align=right|12,82|| align=right|5,376||MBA||1. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134037)||2004 XP3|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,180|| align=right|9,87|| align=right|4,421||MBA||2. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134038)||2004 XP5|| align=right|16,4|| align=right|1,914|| align=right|0,113|| align=right|22,00|| align=right|2,648||MBA||2. prosince 2004||Palomar||NEAT
|-
|(134039)||2004 XX8|| align=right|13,7|| align=right|3,970|| align=right|0,267|| align=right|9,67|| align=right|7,909||HLD||2. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134040)||2004 XP9|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,142|| align=right|12,36|| align=right|4,434||MBA||2. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134041)||2004 XC12|| align=right|15,0|| align=right|3,039|| align=right|0,104|| align=right|5,54|| align=right|5,297||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134042)||2004 XQ12|| align=right|14,4|| align=right|2,802|| align=right|0,134|| align=right|23,98|| align=right|4,690||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134043)||2004 XB13|| align=right|15,5|| align=right|3,023|| align=right|0,078|| align=right|2,44|| align=right|5,255||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134044)||2004 XA14|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,228|| align=right|24,03|| align=right|3,528||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134045)||2004 XE22|| align=right|15,5|| align=right|3,069|| align=right|0,279|| align=right|1,56|| align=right|5,377||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134046)||2004 XM22|| align=right|17,4|| align=right|2,354|| align=right|0,142|| align=right|1,63|| align=right|3,612||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134047)||2004 XG23|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,131|| align=right|7,69|| align=right|3,528||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134048)||2004 XH23|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,201|| align=right|16,81|| align=right|5,564||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134049)||2004 XB24|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,101|| align=right|8,69|| align=right|5,367||MBA||9. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134050)||2004 XU25|| align=right|15,4|| align=right|2,977|| align=right|0,026|| align=right|4,62|| align=right|5,136||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134051)||2004 XZ26|| align=right|15,8|| align=right|2,714|| align=right|0,140|| align=right|2,23|| align=right|4,471||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134052)||2004 XL27|| align=right|15,6|| align=right|2,914|| align=right|0,031|| align=right|1,21|| align=right|4,974||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134053)||2004 XQ27|| align=right|16,7|| align=right|2,170|| align=right|0,126|| align=right|2,18|| align=right|3,196||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134054)||2004 XM28|| align=right|14,7|| align=right|2,976|| align=right|0,031|| align=right|11,55|| align=right|5,132||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134055)||2004 XD36|| align=right|16,7|| align=right|2,445|| align=right|0,094|| align=right|1,28|| align=right|3,823||MBA||10. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134056)||2004 XB37|| align=right|16,5|| align=right|2,258|| align=right|0,204|| align=right|2,04|| align=right|3,393||MBA||11. prosince 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(134057)||2004 XT37|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,144|| align=right|12,55|| align=right|3,813||MBA||7. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134058)||2004 XX38|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,117|| align=right|14,16|| align=right|4,199||MBA||7. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134059)||2004 XL43|| align=right|15,5|| align=right|2,953|| align=right|0,111|| align=right|0,87|| align=right|5,073||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134060)||2004 XR43|| align=right|14,9|| align=right|3,084|| align=right|0,096|| align=right|8,63|| align=right|5,416||MBA||11. prosince 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(134061)||2004 XG45|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,201|| align=right|6,48|| align=right|4,027||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134062)||2004 XH48|| align=right|16,0|| align=right|2,715|| align=right|0,041|| align=right|5,15|| align=right|4,472||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134063)||2004 XP50|| align=right|16,2|| align=right|2,452|| align=right|0,105|| align=right|5,90|| align=right|3,838||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134064)||2004 XF52|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,113|| align=right|12,24|| align=right|3,611||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134065)||2004 XP55|| align=right|16,9|| align=right|2,690|| align=right|0,060|| align=right|4,79|| align=right|4,410||MBA||10. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134066)||2004 XK60|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,084|| align=right|8,76|| align=right|5,476||MBA||12. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134067)||2004 XO60|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,243|| align=right|1,34|| align=right|3,662||MBA||12. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134068)||2004 XS61|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,260|| align=right|3,46|| align=right|3,570||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134069)||2004 XP63|| align=right|15,1|| align=right|2,996|| align=right|0,078|| align=right|3,42|| align=right|5,185||MBA||13. prosince 2004||Yamagata||Yamagata
|-
|(134070)||2004 XD64|| align=right|15,3|| align=right|2,994|| align=right|0,067|| align=right|10,94|| align=right|5,180||MBA||2. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134071)||2004 XL65|| align=right|15,1|| align=right|3,113|| align=right|0,095|| align=right|7,37|| align=right|5,493||MBA||2. prosince 2004||Palomar||NEAT
|-
|(134072)||2004 XZ65|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,194|| align=right|19,66|| align=right|5,488||MBA||2. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134073)||2004 XL66|| align=right|15,2|| align=right|3,203|| align=right|0,110|| align=right|2,22|| align=right|5,732||MBA||3. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134074)||2004 XN66|| align=right|15,4|| align=right|3,067|| align=right|0,098|| align=right|5,08|| align=right|5,370||MBA||3. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134075)||2004 XE68|| align=right|15,5|| align=right|3,095|| align=right|0,109|| align=right|6,63|| align=right|5,445||MBA||3. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134076)||2004 XW69|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,128|| align=right|7,92|| align=right|4,136||MBA||10. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134077)||2004 XW71|| align=right|12,7|| align=right|5,216|| align=right|0,098|| align=right|18,12|| align=right|11,92||JUT||12. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134078)||2004 XX76|| align=right|17,3|| align=right|2,445|| align=right|0,165|| align=right|0,53|| align=right|3,822||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134079)||2004 XR78|| align=right|15,4|| align=right|3,141|| align=right|0,154|| align=right|1,44|| align=right|5,566||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134080)||2004 XE82|| align=right|16,8|| align=right|2,427|| align=right|0,146|| align=right|2,30|| align=right|3,780||MBA||11. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134081)||2004 XY87|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,080|| align=right|10,10|| align=right|5,349||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134082)||2004 XN89|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,166|| align=right|6,81|| align=right|3,591||MBA||11. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134083)||2004 XM98|| align=right|16,0|| align=right|2,633|| align=right|0,027|| align=right|4,60|| align=right|4,272||MBA||11. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134084)||2004 XH100|| align=right|16,7|| align=right|2,811|| align=right|0,141|| align=right|3,11|| align=right|4,711||MBA||13. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134085)||2004 XE102|| align=right|14,9|| align=right|3,126|| align=right|0,189|| align=right|6,45|| align=right|5,525||MBA||10. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134086)||2004 XR103|| align=right|14,6|| align=right|3,430|| align=right|0,063|| align=right|10,95|| align=right|6,351||MBA||9. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134087)||2004 XU103|| align=right|16,1|| align=right|2,657|| align=right|0,107|| align=right|2,43|| align=right|4,330||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134088)||2004 XF104|| align=right|15,1|| align=right|2,935|| align=right|0,253|| align=right|7,64|| align=right|5,026||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134089)||2004 XE105|| align=right|15,9|| align=right|2,619|| align=right|0,131|| align=right|3,87|| align=right|4,238||MBA||10. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134090)||2004 XS105|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,129|| align=right|7,13|| align=right|3,500||MBA||11. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134091)||2004 XU110|| align=right|15,0|| align=right|3,105|| align=right|0,095|| align=right|5,60|| align=right|5,470||MBA||14. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134092)||2004 XD111|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,269|| align=right|23,73|| align=right|5,575||MBA||14. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134093)||2004 XP111|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,117|| align=right|6,13|| align=right|4,589||MBA||14. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134094)||2004 XR119|| align=right|16,1|| align=right|2,904|| align=right|0,097|| align=right|0,99|| align=right|4,948||MBA||12. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134095)||2004 XS119|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,087|| align=right|4,52|| align=right|4,642||MBA||12. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134096)||2004 XA122|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,123|| align=right|15,08|| align=right|4,166||MBA||15. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134097)||2004 XC123|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,040|| align=right|15,99|| align=right|4,322||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134098)||2004 XN124|| align=right|14,7|| align=right|2,772|| align=right|0,122|| align=right|19,51|| align=right|4,614||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134099)||2004 XC125|| align=right|15,0|| align=right|3,117|| align=right|0,041|| align=right|16,30|| align=right|5,503||MBA||11. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134100)||2004 XH131|| align=right|15,1|| align=right|2,915|| align=right|0,015|| align=right|7,69|| align=right|4,977||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134101)||2004 XQ133|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,084|| align=right|6,32|| align=right|5,101||MBA||15. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134102)||2004 XM134|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,155|| align=right|12,55|| align=right|4,158||MBA||15. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134103)||2004 XS136|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,122|| align=right|8,54|| align=right|5,348||MBA||15. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134104)||2004 XZ144|| align=right|15,3|| align=right|2,803|| align=right|0,083|| align=right|4,34|| align=right|4,692||MBA||13. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134105)||2004 XY145|| align=right|15,4|| align=right|3,107|| align=right|0,115|| align=right|2,21|| align=right|5,476||MBA||14. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134106)||2004 XP147|| align=right|16,7|| align=right|2,469|| align=right|0,183|| align=right|0,55|| align=right|3,879||MBA||13. prosince 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(134107)||2004 XM157|| align=right|16,0|| align=right|2,932|| align=right|0,115|| align=right|3,05|| align=right|5,019||MBA||14. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134108)||2004 XP158|| align=right|15,4|| align=right|3,058|| align=right|0,103|| align=right|2,03|| align=right|5,346||MBA||14. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134109)||2004 XN159|| align=right|14,8|| align=right|3,173|| align=right|0,108|| align=right|15,57|| align=right|5,652||MBA||14. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134110)||2004 XD162|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,122|| align=right|13,36|| align=right|4,393||MBA||15. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134111)||2004 XP162|| align=right|14,4|| align=right|3,011|| align=right|0,100|| align=right|11,14|| align=right|5,223||MBA||15. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134112)||2004 XZ169|| align=right|14,8|| align=right|3,205|| align=right|0,055|| align=right|1,43|| align=right|5,737||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(134113)||2004 XF178|| align=right|17,1|| align=right|2,635|| align=right|0,072|| align=right|3,31|| align=right|4,277||MBA||12. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134114)||2004 XQ181|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,105|| align=right|13,91|| align=right|4,575||MBA||15. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134115)||2004 XA182|| align=right|15,5|| align=right|3,173|| align=right|0,071|| align=right|2,02|| align=right|5,652||MBA||15. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134116)||2004 YY3|| align=right|15,8|| align=right|2,993|| align=right|0,120|| align=right|2,95|| align=right|5,178||MBA||16. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134117)||2004 YS5|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,093|| align=right|28,44|| align=right|5,390||MBA||19. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(134118)||2004 YL11|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,085|| align=right|7,74|| align=right|5,349||MBA||18. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134119)||2004 YY13|| align=right|15,3|| align=right|3,103|| align=right|0,157|| align=right|14,86|| align=right|5,466||MBA||18. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134120)||2004 YG19|| align=right|15,8|| align=right|2,678|| align=right|0,217|| align=right|5,14|| align=right|4,382||MBA||18. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134121)||2004 YE30|| align=right|16,9|| align=right|2,604|| align=right|0,132|| align=right|4,65|| align=right|4,201||MBA||16. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134122)||2004 YY31|| align=right|15,6|| align=right|3,176|| align=right|0,161|| align=right|2,16|| align=right|5,658||MBA||20. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134123)||2004 YA32|| align=right|14,3|| align=right|3,257|| align=right|0,020|| align=right|22,21|| align=right|5,876||MBA||20. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134124)||2005 AM|| align=right|15,8|| align=right|3,130|| align=right|0,128|| align=right|10,77|| align=right|5,537||MBA||2. ledna 2005||Begues||Begues
|-
|(134125)||2005 AH6|| align=right|15,2|| align=right|3,142|| align=right|0,102|| align=right|6,70|| align=right|5,568||MBA||6. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134126)||2005 AN6|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,088|| align=right|2,13|| align=right|4,206||MBA||6. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134127)||2005 AK7|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,069|| align=right|11,80|| align=right|5,455||MBA||6. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134128)||2005 AF8|| align=right|14,9|| align=right|3,080|| align=right|0,066|| align=right|16,44|| align=right|5,404||MBA||6. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134129)||2005 AB9|| align=right|16,1|| align=right|2,733|| align=right|0,053|| align=right|6,81|| align=right|4,518||MBA||7. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134130)||2005 AP11|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,233|| align=right|14,22|| align=right|5,376||MBA||3. ledna 2005||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(134131)||2005 AT11|| align=right|15,1|| align=right|3,012|| align=right|0,096|| align=right|4,26|| align=right|5,228||MBA||6. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134132)||2005 AQ12|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,193|| align=right|4,04|| align=right|3,488||MBA||6. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134133)||2005 AP13|| align=right|15,2|| align=right|3,116|| align=right|0,153|| align=right|4,80|| align=right|5,499||MBA||7. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134134)||2005 AU21|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,076|| align=right|6,72|| align=right|5,496||MBA||6. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134135)||2005 AY24|| align=right|15,7|| align=right|2,779|| align=right|0,034|| align=right|3,05|| align=right|4,633||MBA||7. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134136)||2005 AR29|| align=right|15,3|| align=right|3,048|| align=right|0,074|| align=right|4,82|| align=right|5,319||MBA||8. ledna 2005||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(134137)||2005 AV29|| align=right|16,3|| align=right|2,642|| align=right|0,072|| align=right|4,57|| align=right|4,295||MBA||8. ledna 2005||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(134138)||2005 AG30|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,221|| align=right|12,95|| align=right|4,167||MBA||9. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134139)||2005 AK31|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,050|| align=right|15,81|| align=right|4,060||MBA||11. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134140)||2005 AT32|| align=right|14,6|| align=right|3,155|| align=right|0,163|| align=right|19,35|| align=right|5,603||MBA||11. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134141)||2005 AL35|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,104|| align=right|13,36|| align=right|4,350||MBA||13. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134142)||2005 AX38|| align=right|16,1|| align=right|2,660|| align=right|0,122|| align=right|14,99|| align=right|4,338||MBA||13. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134143)||2005 AR43|| align=right|15,6|| align=right|3,046|| align=right|0,164|| align=right|2,47|| align=right|5,316||MBA||15. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134144)||2005 AV46|| align=right|15,1|| align=right|3,075|| align=right|0,096|| align=right|3,16|| align=right|5,391||MBA||11. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134145)||2005 AN48|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,078|| align=right|1,82|| align=right|3,639||MBA||13. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134146)||2005 AL51|| align=right|14,8|| align=right|3,072|| align=right|0,074|| align=right|12,97|| align=right|5,382||MBA||13. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134147)||2005 AZ53|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,215|| align=right|12,38|| align=right|4,231||MBA||13. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134148)||2005 AC56|| align=right|15,9|| align=right|2,868|| align=right|0,012|| align=right|1,32|| align=right|4,856||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134149)||2005 AJ56|| align=right|15,9|| align=right|3,110|| align=right|0,165|| align=right|2,25|| align=right|5,484||MBA||15. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134150)||2005 AU57|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,063|| align=right|15,21|| align=right|4,261||MBA||15. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134151)||2005 AL58|| align=right|15,2|| align=right|2,759|| align=right|0,099|| align=right|8,27|| align=right|4,583||MBA||15. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134152)||2005 AF60|| align=right|16,2|| align=right|2,915|| align=right|0,051|| align=right|2,72|| align=right|4,977||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134153)||2005 AF61|| align=right|15,0|| align=right|2,948|| align=right|0,166|| align=right|10,67|| align=right|5,060||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134154)||2005 AD66|| align=right|16,1|| align=right|3,011|| align=right|0,041|| align=right|2,13|| align=right|5,223||MBA||13. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134155)||2005 AJ71|| align=right|16,0|| align=right|2,864|| align=right|0,028|| align=right|3,07|| align=right|4,847||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134156)||2005 AL71|| align=right|16,2|| align=right|2,891|| align=right|0,075|| align=right|3,44|| align=right|4,914||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134157)||2005 AM71|| align=right|15,7|| align=right|3,212|| align=right|0,102|| align=right|5,11|| align=right|5,756||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134158)||2005 AJ75|| align=right|16,7|| align=right|2,799|| align=right|0,047|| align=right|1,06|| align=right|4,683||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134159)||2005 BP|| align=right|16,2|| align=right|2,695|| align=right|0,031|| align=right|2,56|| align=right|4,425||MBA||16. ledna 2005||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(134160)||2005 BE3|| align=right|14,5|| align=right|2,977|| align=right|0,137|| align=right|13,29|| align=right|5,135||MBA||16. ledna 2005||Uccle||Uccle
|-
|(134161)||2005 BN3|| align=right|16,1|| align=right|2,546|| align=right|0,056|| align=right|1,25|| align=right|4,062||MBA||16. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134162)||2005 BN5|| align=right|14,9|| align=right|3,122|| align=right|0,082|| align=right|7,10|| align=right|5,516||MBA||16. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134163)||2005 BO6|| align=right|15,9|| align=right|2,784|| align=right|0,046|| align=right|3,48|| align=right|4,645||MBA||16. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134164)||2005 BK10|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,192|| align=right|16,37|| align=right|5,371||MBA||16. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134165)||2005 BJ18|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,135|| align=right|14,13|| align=right|4,181||MBA||16. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134166)||2005 BL19|| align=right|15,1|| align=right|2,967|| align=right|0,066|| align=right|11,06|| align=right|5,111||MBA||16. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134167)||2005 BX20|| align=right|16,9|| align=right|2,292|| align=right|0,251|| align=right|5,81|| align=right|3,470||MBA||16. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134168)||2005 BG23|| align=right|15,6|| align=right|2,900|| align=right|0,053|| align=right|2,61|| align=right|4,937||MBA||16. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134169)||2005 BO24|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,092|| align=right|7,42|| align=right|3,634||MBA||17. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(134170)||2005 BS24|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,018|| align=right|4,21|| align=right|4,627||MBA||17. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134171)||2005 BM25|| align=right|15,9|| align=right|2,667|| align=right|0,064|| align=right|3,24|| align=right|4,356||MBA||18. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134172)||2005 BW26|| align=right|14,6|| align=right|3,175|| align=right|0,090|| align=right|5,80|| align=right|5,656||MBA||19. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134173)||2005 CL5|| align=right|14,9|| align=right|2,602|| align=right|0,215|| align=right|14,54|| align=right|4,197||MBA||1. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134174)||2005 CU9|| align=right|15,7|| align=right|2,893|| align=right|0,049|| align=right|10,65|| align=right|4,920||MBA||1. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(134175)||2005 CF12|| align=right|14,7|| align=right|3,004|| align=right|0,053|| align=right|11,08|| align=right|5,205||MBA||1. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134176)||2005 CF16|| align=right|16,2|| align=right|2,757|| align=right|0,026|| align=right|6,83|| align=right|4,577||MBA||2. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134177)||2005 CN16|| align=right|15,7|| align=right|3,158|| align=right|0,134|| align=right|2,32|| align=right|5,612||MBA||2. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134178)||2005 CR18|| align=right|16,0|| align=right|3,166|| align=right|0,144|| align=right|1,90|| align=right|5,632||MBA||2. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(134179)||2005 CW21|| align=right|16,0|| align=right|3,017|| align=right|0,017|| align=right|1,32|| align=right|5,241||MBA||3. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134180)||2005 CN22|| align=right|15,7|| align=right|2,437|| align=right|0,081|| align=right|13,24|| align=right|3,803||MBA||1. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(134181)||2005 CG26|| align=right|14,8|| align=right|2,769|| align=right|0,155|| align=right|27,57|| align=right|4,607||MBA||1. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(134182)||2005 CS29|| align=right|16,4|| align=right|2,894|| align=right|0,024|| align=right|3,50|| align=right|4,923||MBA||1. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(134183)||2005 CL33|| align=right|15,9|| align=right|2,869|| align=right|0,068|| align=right|2,70|| align=right|4,858||MBA||2. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134184)||2005 CV39|| align=right|16,1|| align=right|2,791|| align=right|0,045|| align=right|1,62|| align=right|4,663||MBA||4. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134185)||2005 CV43|| align=right|15,9|| align=right|2,660|| align=right|0,035|| align=right|11,83|| align=right|4,338||MBA||2. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(134186)||2005 CU49|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,102|| align=right|5,22|| align=right|5,699||MBA||2. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(134187)||2005 CR50|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,002|| align=right|11,55|| align=right|5,447||MBA||2. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134188)||2005 CV52|| align=right|14,6|| align=right|3,147|| align=right|0,061|| align=right|14,02|| align=right|5,581||MBA||3. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134189)||2005 CM57|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,062|| align=right|6,60|| align=right|4,709||MBA||2. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134190)||2005 CP57|| align=right|16,2|| align=right|2,660|| align=right|0,078|| align=right|9,47|| align=right|4,339||MBA||2. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134191)||2005 CA59|| align=right|16,0|| align=right|3,058|| align=right|0,088|| align=right|2,16|| align=right|5,347||MBA||2. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(134192)||2005 CD63|| align=right|15,5|| align=right|2,901|| align=right|0,058|| align=right|2,98|| align=right|4,940||MBA||9. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134193)||2005 CB68|| align=right|14,3|| align=right|3,997|| align=right|0,167|| align=right|9,42|| align=right|7,989||HLD||2. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134194)||2005 CL70|| align=right|15,9|| align=right|2,927|| align=right|0,075|| align=right|1,09|| align=right|5,007||MBA||8. února 2005||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(134195)||2005 CX76|| align=right|15,3|| align=right|2,960|| align=right|0,058|| align=right|2,06|| align=right|5,092||MBA||9. února 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134196)||2005 DW|| align=right|14,2|| align=right|3,143|| align=right|0,059|| align=right|27,24|| align=right|5,571||MBA||28. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134197)||2005 EP|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,048|| align=right|22,43|| align=right|5,558||MBA||1. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134198)||2005 EL6|| align=right|15,7|| align=right|3,086|| align=right|0,113|| align=right|9,58|| align=right|5,419||MBA||1. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134199)||2005 EP12|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,079|| align=right|8,57|| align=right|5,614||MBA||2. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(134200)||2005 EQ22|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,228|| align=right|8,25|| align=right|4,589||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(134201)||2005 EJ72|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,059|| align=right|10,60|| align=right|5,660||MBA||2. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(134202)||2005 EO84|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,095|| align=right|6,78|| align=right|3,752||MBA||4. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134203)||2005 EK86|| align=right|15,4|| align=right|2,911|| align=right|0,045|| align=right|2,94|| align=right|4,967||MBA||4. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134204)||2005 EJ113|| align=right|16,5|| align=right|2,579|| align=right|0,125|| align=right|4,11|| align=right|4,142||MBA||4. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134205)||2005 ET198|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,275|| align=right|6,12|| align=right|3,679||MBA||11. března 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134206)||2005 ER214|| align=right|15,6|| align=right|2,764|| align=right|0,040|| align=right|10,75|| align=right|4,593||MBA||8. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(134207)||2005 EO218|| align=right|15,9|| align=right|2,798|| align=right|0,088|| align=right|12,60|| align=right|4,680||MBA||10. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(134208)||2005 EY293|| align=right|14,4|| align=right|3,072|| align=right|0,111|| align=right|11,57|| align=right|5,384||MBA||11. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(134209)||2005 JC63|| align=right|15,5|| align=right|3,066|| align=right|0,012|| align=right|7,57|| align=right|5,367||MBA||9. května 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134210)||2005 PQ21|| align=right|6,7|| align=right|62,0|| align=right|0,394|| align=right|6,49|| align=right|489||SDO||9. srpna 2005||Cerro Tololo||Cerro Tololo
|-
|(134211)||2005 QO98|| align=right|16,0|| align=right|2,887|| align=right|0,048|| align=right|2,88|| align=right|4,904||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(134212)||2005 SN144|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,054|| align=right|7,43|| align=right|3,390||MBA||25. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(134213)||2005 SK191|| align=right|14,9|| align=right|3,176|| align=right|0,024|| align=right|10,03|| align=right|5,660||MBA||29. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(134214)||2005 TU61|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,169|| align=right|3,96|| align=right|3,671||MBA||3. října 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134215)||2005 TD164|| align=right|15,1|| align=right|3,057|| align=right|0,060|| align=right|2,73|| align=right|5,345||MBA||9. října 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134216)||2005 UO160|| align=right|16,6|| align=right|2,556|| align=right|0,112|| align=right|7,26|| align=right|4,085||MBA||22. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(134217)||2005 UZ336|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,114|| align=right|19,69|| align=right|5,657||MBA||30. října 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134218)||2005 UE439|| align=right|15,6|| align=right|2,859|| align=right|0,021|| align=right|2,92|| align=right|4,835||MBA||28. října 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134219)||2005 VJ120|| align=right|14,4|| align=right|3,186|| align=right|0,227|| align=right|15,55|| align=right|5,685||MBA||5. listopadu 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134220)||2005 WM46|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,316|| align=right|12,99|| align=right|4,064||MBA||24. listopadu 2005||Palomar||NEAT
|-
|(134221)||2005 WB147|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,100|| align=right|8,46|| align=right|3,738||MBA||25. listopadu 2005||Catalina||CSS
|-
|(134222)||2005 WN188|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,113|| align=right|8,41|| align=right|4,574||MBA||30. listopadu 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134223)||2005 WX193|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,130|| align=right|13,20|| align=right|4,189||MBA||28. listopadu 2005||Catalina||CSS
|-
|(134224)||2005 XY57|| align=right|15,2|| align=right|2,709|| align=right|0,179|| align=right|17,03|| align=right|4,457||MBA||1. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134225)||2005 XS61|| align=right|16,2|| align=right|2,925|| align=right|0,053|| align=right|6,00|| align=right|5,003||MBA||4. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134226)||2005 XJ64|| align=right|15,3|| align=right|3,063|| align=right|0,214|| align=right|5,44|| align=right|5,359||MBA||6. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134227)||2005 XT80|| align=right|15,9|| align=right|1,950|| align=right|0,061|| align=right|19,30|| align=right|2,721||MBA||14. prosince 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134228)||2005 XU83|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,145|| align=right|12,55|| align=right|4,528||MBA||6. prosince 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134229)||2005 YK30|| align=right|15,5|| align=right|2,903|| align=right|0,081|| align=right|3,12|| align=right|4,946||MBA||21. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134230)||2005 YB43|| align=right|14,8|| align=right|3,001|| align=right|0,110|| align=right|12,58|| align=right|5,197||MBA||24. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134231)||2005 YC45|| align=right|15,0|| align=right|3,106|| align=right|0,087|| align=right|11,20|| align=right|5,472||MBA||25. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134232)||2005 YN46|| align=right|17,1|| align=right|2,355|| align=right|0,109|| align=right|7,42|| align=right|3,613||MBA||25. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134233)||2005 YD54|| align=right|14,8|| align=right|4,019|| align=right|0,131|| align=right|2,76|| align=right|8,057||HLD||24. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134234)||2005 YF57|| align=right|15,4|| align=right|2,479|| align=right|0,168|| align=right|2,53|| align=right|3,901||MBA||24. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134235)||2005 YL70|| align=right|15,2|| align=right|2,936|| align=right|0,116|| align=right|9,42|| align=right|5,031||MBA||26. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134236)||2005 YO89|| align=right|15,9|| align=right|2,765|| align=right|0,049|| align=right|3,23|| align=right|4,598||MBA||26. prosince 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134237)||2005 YS114|| align=right|16,2|| align=right|2,836|| align=right|0,011|| align=right|2,76|| align=right|4,775||MBA||25. prosince 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134238)||2005 YX126|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,137|| align=right|7,55|| align=right|3,488||MBA||27. prosince 2005||Catalina||CSS
|-
|(134239)||2005 YY144|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,182|| align=right|10,79|| align=right|4,437||MBA||28. prosince 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134240)||2005 YQ170|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,097|| align=right|5,63|| align=right|3,469||MBA||27. prosince 2005||Catalina||CSS
|-
|(134241)||2005 YR219|| align=right|16,6|| align=right|1,957|| align=right|0,060|| align=right|19,11|| align=right|2,736||MBA||30. prosince 2005||Catalina||CSS
|-
|(134242)||2005 YS270|| align=right|17,2|| align=right|2,230|| align=right|0,093|| align=right|3,12|| align=right|3,329||MBA||27. prosince 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134243)||2005 YN275|| align=right|15,7|| align=right|2,794|| align=right|0,100|| align=right|10,87|| align=right|4,670||MBA||30. prosince 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134244)||2006 AA4|| align=right|16,2|| align=right|2,726|| align=right|0,187|| align=right|7,67|| align=right|4,499||MBA||6. ledna 2006||Calvin-Rehoboth||Calvin-Rehoboth
|-
|(134245)||2006 AG11|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,179|| align=right|16,83|| align=right|4,636||MBA||4. ledna 2006||Catalina||CSS
|-
|(134246)||2006 AR14|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,136|| align=right|3,54|| align=right|3,728||MBA||5. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134247)||2006 AM18|| align=right|15,3|| align=right|2,776|| align=right|0,181|| align=right|15,89|| align=right|4,624||MBA||5. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134248)||2006 AL19|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,096|| align=right|14,04|| align=right|4,208||MBA||2. ledna 2006||Catalina||CSS
|-
|(134249)||2006 AV21|| align=right|16,8|| align=right|2,289|| align=right|0,119|| align=right|6,80|| align=right|3,463||MBA||5. ledna 2006||Catalina||CSS
|-
|(134250)||2006 AU32|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,234|| align=right|22,62|| align=right|3,521||MBA||5. ledna 2006||Catalina||CSS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek